Кома — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края России. Административный центр Комского сельсовета. Расположен в 22 км к востоку от районного центра Новосёлово.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 361 мужчина и 378 женщин из 739 чел.

Примечания 

Населённые пункты Новосёловского района